Ханнес Райнмайр (; 23 августа 1969 года, Вена) — австрийский футболист, игравший на позиции нападающего

Клубная карьера 
Профессиональнуюк карьеру начал в 1990 году в составе «Фёрст». В следующем году перебрался в состав «Шталь Линц», в котором провел один сезон, приняв участие в 32 матчах чемпионата.

Впоследствии с 1992 по 1995 год играл в Германии в составе команд клубов «Дуйсбург» и «Байер Юрдинген».

Своей игрой за последнюю команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Штурм» (Грац), в состав которого присоединился в 1995 году. Сыграл за команду из Граца следующие семь сезонов. Большинство времени, проведенного в составе «Штурма», был основным игроком атакующей звена команды. Помог команде дважды победить в чемпионате Австрии и трижды завоевать национальный кубок.

В течение 2002-2003 годов играл за немецкий «Саарбрюккен» и австрийский «Маттерсбург», в последнем из которых и завершил профессиональную футбольную карьеру.

Международная карьера 
27 октября 1993 дебютировал за национальную сборную Австрии в отборочном матче на чемпионат мира 1994 против Израиля, в котором также отметился забитым голом. Был включен в состав сборной на чемпионат мира 1998 года во Франции. Всего Ранмайер провел в форме главной команды страны 14 матчей и забил 4 гола.

Статистика за сборную 

14 матчей и 4 гола: 5 побед, 5 ничей, 4 поражения.

Достижения

«Штурм» 
 Чемпион Австрии: 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Австрии: 1995/96, 1996/97, 1998/99

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 
 Профиль в австрийском архиве 
 Статистика на Fussballportal.de 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Линц»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Юрдинген 05»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Маттерсбург»